Лас Карбонерас има више значења:

 Лас Карбонерас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Карбонерас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Карбонерас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Карбонерас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карбонерас (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карбонерас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Карбонерас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Карбонерас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Карбонерас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Карбонерас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Карбонерас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику